Bekennerkirche steht für:

 Bekennerkirche (Admont)
 Bekennerkirche (Knittelfeld)
Siehe auch:
 Bekennende Kirche
 Bekenntniskirche